Чемпионат Демократической Республики Конго, более известный как Линафут () — высшее футбольное соревнование в ДР Конго, основанное в 1958 году. По спонсорским причинам лига известна по названию «Водаком Лига 1» (Vodacom Ligue 1).

Описание Лиги 
С сезона 2018/19 в чемпионате выступает 16 клубов.

До сезона 2017/18 включительно в первом этапе чемпионата проводились турниры в провинциальных Лигах. Ниже представлен список этих турниров.
 Катанга
 Киншаса
 Бандунду
 Бас-Конго
 Экватор
 Оксидентал
 Ориентал
 Маниема
 Северное Киву
 Южное Киву
 Северное Конго

Лучшие команды провинциальных чемпионатов в финальном этапе выявляли чемпиона страны.

Формат Лиги 1 (Линафут) 
Старый формат (до 2011 года) 
Первый раунд 
Представляет собой 6 групп по 4 клуба — всего 24. Группы имеют своё название не всегда схожее с провинциальной принадлежностью команд в них участвующих:
 Киншаса
 Лубумбаши
 Матади
 Гома
 Мбужи-Майи
 Кисангани
Каждый клуб проводит по 6 матчей — 3 дома, 3 на выезде.
Второй раунд 
Второй раунд состоит из двух групп по 4 клуба, включающих в себя команды занявшие 1-е места в группах 1-го раунда а также один клуб занявший 2-е место, имеющий наибольшее кол-во очков среди других тоже занявших 2-е место. С второго раунда начинает турнир чемпион прошлогоднего розыгрыша. Количество сыгранных матчей и формат такой же, как и в 1-м раунде.
Финальный раунд 
Представляет собой одну группу из 4-х клубов, занявших 1-е места в группах предыдущего раунда. Клуб по истечении 6-ти матчей (3-дома,3-на выезде) набравший наибольшее количество очков в финальной группе является победителем турнира. 
Новый формат турнира 
Финальный раунд 
Представляет собой групповой раунд как и прежде, только состоящий из 8 клубов. Участниками становятся 4 команды попадавшие в прошлом сезоне в финальную часть, обладатель кубка, и три команды прошедшие отборочный раунд. 
Матчи проходят в два круга с выездным и домашним матчем с каждым из соперников. По завершении 14 туров лидер объявляется чемпионом, также на данном этапе определяются участники лиги чемпионов и кубка конфедерации.
Предварительные раунды 
Правила проведения отборочных этапов в Лигу 1 пока не известны по причине неоглашения их на интернет сайтах ДР Конго.

Клубы, выигрывавшие чемпионат ДР Конго

Примечания

Ссылки 
 сайт футбола в ДР Конго
  результаты Линафут на РСССФ
  congosport.net
 о футболе Конго на aliben.unblog.fr
  трансферы, новости региональных чемпионатов, линафут

Конго Д.Р.
Футбол в Демократической Республике Конго